Веррука́рия () — род лишайников семейства .

Биологическое описание 
Слоевище накипное, толстое или тонкое, цельное или растресканное, у многих видов с развитым подслоевищем. Перитеции погружённые в слоевище или сидячие. Эксципул различной формы и разнообразно окрашенный.

Апотеции располагаются на верхней поверхности слоевища.

Споры бесцветные, шаровидной или эллиптической формы. Аски восьмиспоровые. Пикнидии шаровидной формы, погружены в таллом. Конидии прямые или изогнутые.

Синонимы

Виды

Литература 
 

Лишайники
Эуроциомицеты
Роды грибов